Ел Кубано има више значења:

 Ел Кубано (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кубано (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику